Mossoró - município brasileiro no estado do Rio Grande do Norte
 Microrregião de Mossoró - microrregião no mesmo estado
 Rio Moçoró - rio que corta a cidade homônima
 Visconde de Moçoró - grande fazendeiro de café paulista
 Mossoró (cavalo) - primeiro cavalo brasileiro a vencer o Grande Prêmio Brasil

Desambiguação